

Жуковка — село, Вілейський район, Мінська область
 Жуковка — село, Мінський район, Мінська область
 Жуковка — село, Костюковицький район, Могильовська область
 Жуковка — село, Осиповицький район, Могильовська область

Жуковка — село, Костанайський район, Костанайська область

Жуковка — місто, районний центр, Брянська область
 Жуковка — селище, Багратіоновський міський округ, Калінінградська область
 Жуковка — присілок, Дмитровський міський округ Московська область
 Жуковка — село, Зубово-Полянський район, Мордовія
 Жуковка — село, Павловський район, Алтайський край
 Жуковка — присілок, Судогодський район, Владимирська область

Див. також 
 Жуківка